Bloom steht für:
 Bloom (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bloom (Album), Album von Machine Gun Kelly
 Bloom (Lied), Lied von Troye Sivan
 Bloomsday, Gedenktag
 Bloomwert, Einheit für die Widerstandsfähigkeit von Gelen
 Bloomfilter, Datenstrukturen, um die wahrscheinliche Zugehörigkeit von Elementen zu einer Menge zu prüfen
 Bloom-Syndrom, Erbkrankheit
 Blooming, grafischer Effekt bei Digitalfotografie und Computergrafik

Bloom ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bloom (Colorado)
 Bloom (Kansas)
 Bloom (Maryland)
 Bloom (North Dakota)
 Bloom (Utah)
 Bloom (Wisconsin), Town(ship) im Richland County
 Bloom Center (Ohio)
 Bloom City (Wisconsin)
 Bloom Junction (Ohio)

im NRHP gelistete Objekte:
 Bloom House, in Searcy, Arkansas, ID-Nr. 91001176
 Bloom Site, in Bloom, South Dakota, ID-Nr. 66000714
 Bloom Township High School, in Chicago Heights, Illinois, ID-Nr. 82002527

Siehe auch:
 Blum
 Bluhm
 Blohm
 Blom
 Bloem